In der Handball-DDR-Liga der Frauen gewann in der Saison 1989/90 die BSG Berliner Verkehrsbetriebe die Staffel Nord und stieg als absoluter Neuling in die Handball-DDR-Oberliga auf. In der Staffel Süd siegte die BSG Umformtechnik Erfurt und schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in das Oberhaus. Wenige Wochen nach dem Saisonstart nahm in der DDR die politische Wende ihren Lauf, der tiefgreifende Veränderungen in Politik und Wirtschaft folgten. Mit dem Rückzug der Zweitvertretung vom SC Leipzig aus dem Spielbetrieb der laufenden Saison, machten sich bereits erste Auswirkungen bemerkbar. Die Spiele der Leipziger mussten alle annulliert werden. Nach den Mauerfall am 9. November 1989 verloren auch die ersten Mannschaften Spielerinnen ihres Kaders, die aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelten.


Staffel Nord 
Die BSG Berliner Verkehrsbetriebe sicherte sich nach einer verlustpunktfreien Rückrunde den Staffelsieg und stieg als absoluter Neuling in die Handball-DDR-Oberliga auf. Mit der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Lokomotive Rangsdorf kam der Absteiger aus der Oberliga auf den neunten Platz ein. Durch die Ausgliederung der Zweitvertretungen und dem freiwilligen Rückzug von der BSG EAW Treptow aus der DDR-Liga, reichten der Humboldt-Uni Berlin und Fortschritt Cottbus den beiden Aufsteigern aus der Handball-DDR-Bezirksliga die Plätze zehn und zwölf zum Klassenerhalt.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1990/91   Ausgliederung der Zweitvertretungen aus der DDR-Liga   Rückzug in die Regionalliga Berlin  (A) Absteiger aus der DDR-Oberliga 1988/89  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga 1988/89

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel Süd 
Die BSG Umformtechnik Erfurt sicherte sich den Staffelsieg und stieg postwendend wieder in die Handball-DDR-Oberliga auf. Die Betriebssportgemeinschaften (BSG) Motor Hennigsdorf und Traktor Förderstedt beide Aufsteiger aus der Handball-DDR-Bezirksliga konnten mit den Plätzen sechs und acht die Klasse halten. Der dritte Aufsteiger die Reserve von Sachsenring Zwickau belegte Rang zehn und wurde wie die anderen Zweitvertretungen zur Folgesaison aus der DDR-Liga ausgegliedert.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1990/91   Ausgliederung der Zweitvertretungen aus der DDR-Liga  (A) Absteiger aus der DDR-Oberliga 1988/89  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga 1988/89  (*) Der SC Leipzig II zog sich nachdem 8. Spieltag vom Spielbetrieb zurück.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Literatur

Weblinks 

1989
Handballsaison 1989/90